Aketi kan syfta på följande platser:

Kongo-Kinshasa 

 Aketi (territorium), Bas-Uele, 
 Aketi (vattendrag), Bas-Uele, 
 Aketi (ort), Bas-Uele,